Bluff Point ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Bluff Point (Western Australia)

in Südgeorgien:
 Bluff Point (Südgeorgien)

in den Vereinigten Staaten:
 Bluff Point (Indiana), im Jay County
 Bluff Point (Maryland), im Anne Arundel County
 Bluff Point (New York), im Yates County